

Technique 
 Chemin de fer, en système de transport : tout ce qui a trait aux systèmes ferroviaires.
 Chemin de fer, pour un tailleur de pierre : outil servant à aplanir une face.
 Chemin de fer est en horlogerie le nom donné à la bande entourant le cadran des horloges et montres à aiguilles et indiquant des fractions de temps par un trait fin.

Littérature 
 Chemin de fer, en imprimerie : représentation d'un ouvrage, page par page et dans sa totalité.
 Les éditions du Chemin de fer sont une maison d'édition indépendante française créée en .

Arts 
 Le Chemin de fer est un tableau réalisé par le peintre Édouard Manet au début des années 1870.
 Chemin de fer est le nom d'une pâtisserie de La Réunion se présentant sous la forme d'une génoise roulée à la crème au beurre couverte de sucre rose.

Jeux 
 Chemin de fer, dans les casinos : jeu d'argent.

Informatique 

 Chemin de fer est une autre façon de nommer le fil d'Ariane utilisé en ergonomie.